Gonzaguense – abitanti di Gonzaga (Brasile)
Gonzaguense – abitanti di São Luís Gonzaga do Maranhão